138 киломе́тр — остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги. Находится к северу от города Киржача Владимирской области. Именуется по расстоянию от Москвы-Ярославской через Александров.

Остановочный пункт расположен на двухпутном электрифицированном восточном участке Большого Кольца. Представлен двумя низкими боковыми посадочными платформами, расположенными друг напротив друга. Имеется освещение. Ограждения, кассовый павильон и турникеты отсутствуют. На восточной платформе «на Александров» расположен навес для защиты пассажиров от дождя. Вблизи западной платформы находится небольшая служебная складская постройка.

По обеим сторонам от железнодорожного полотна — сосновый и смешанный лес. Среди леса к западу от платформы расположено садоводческое товарищество «Надежда». В относительной близости от платформы находятся деревни Илькино (севернее), Лисицино (восточнее), Курбатово (южнее) на расстоянии ~ 2 км.

История 
Предшественником остановочного пункта был раздельный пункт Разъезд 138 километр на изначально однопутном участке Бельково — Киржач, построенном в 1893 году.

В 1899 году было завершено строительство железнодорожной линии Иваново-Вознесенск — Бельково. В первой половине XX века планировалось продление данной железной дороги к Москве через Фряново, Огуднево, Фрязино и Щёлково. При этом начало трассы железной дороги на Фряново предусматривалось не непосредственно от Бельково, а от раздельного пункта между Бельково и Киржачом. Собственно точка примыкания новой линии к участку Александров — Киржач находится на расстоянии около 1,5 км к северу от современных платформ остановочного пункта 138 км — возле второго пикета 136 км. На участке Бельково — Фряново были начаты земляные работы по строительству профиля пути. Осуществлено сооружение необходимых насыпей и выемок, подготовлены основания под устои мостов через реки Шерна, Мележа и Ширенка. Несмотря на значительный объём выполненных работ, дальнейшее строительство железной дороги было признано нецелесообразным и прекращено. На крупномасштабных топографических картах участки недостроенной железной дороги на Фряново указываются как «полотно разобранных железных дорог».

В 1965 году разъезд был электрифицирован постоянным током напряжением 3 Кв в составе участка Александров — Воскресенск.

В 1970-х годах на линии Александров — Орехово-Зуево был проложен второй путь. Необходимость в раздельном пункте на 138 километре отпала. Путевое развитие было демонтировано, бывший разъезд получил статус остановочного пункта.

В 2006 году в окрестностях платформы 138 километр были обнаружены дикорастущие растения нехарактерных для флоры Владимирской области адвентивных видов: черёмуха виргинская (P. virginiana L.), клён татарский (Acer tataricum L.), шиповник рощевой (Rosa dumalis Bechst.).

Расписание электропоездов 
На платформе 138 км имеют остановку все пригородные поезда маршрутов Александров I — Куровская и обратно, а также маршрутов, укороченных до Киржача и Орехово-Зуево. По состоянию на октябрь 2017 года — 9 пар поездов в сутки, в том числе 8 пар ежедневно и одна пара курсирует по ночам кроме ночи с субботы на воскресенье.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 138 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 138 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 138 км на сайте РЖД.
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 О. п. 138 км на карте железных дорог России и СНГ.
 Остановочный пункт 138 км на Викимапии.
 Электрички по станции 138 Км Остановочный Пункт
 ЖД Станция 138 километр // voronezhgid.ru 

Бывшие железнодорожные станции
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киржачского района